Als Finanzwirt werden bezeichnet
 Absolventen des Studiengangs zur Vorbereitung auf die Tätigkeit in der Finanzverwaltung, siehe Diplom-Finanzwirt (FH).
 Absolventen der Laufbahnprüfung des mittleren Dienstes in der Finanzverwaltung.
 Absolventen eines Studiengangs an der bbw-Akademie in Berlin, siehe Finanzwirt (bbw).
 Bis 2008 gab es zudem Absolventen des Studiengangs zur Vorbereitung auf die Tätigkeit in der Finanzverwaltung in Baden-Württemberg, siehe Diplom-Finanzwirt (Allgemeine Finanzverwaltung)